Jean Auguste Margueritte – generale francese
 Paul Margueritte – scrittore francese
 Victor Margueritte – scrittore francese